Ostrvica je lahko:
 Ostrvica, Omiš (Hrvaška)
 Ostrvica, Gospić (Hrvaška)